Leopoldo Clemente de Lorena (Lunéville, 25 de abril de 1707-id. 4 de junio de 1723), hijo del duque Leopoldo I de Lorena y de Isabel Carlota de Borbón-Orleans. Fue heredero del Ducado de Lorena después de la muerte de su hermano mayor Luis, en 1711, pero murió de viruela a la edad de 16 años en 1723, soltero y sin descendencia.

Primeros años 
Leopoldo fue el tercer hijo nacido del matrimonio entre el duque Leopoldo I de Lorena y de la francesa Isabel Carlota de Borbón-Orleans. Su hermano mayor, también llamado Leopoldo, murió a los ocho meses. Otros tres hermanos mayores murieron en un brote de viruela en Lunéville: Isabel Carlota, María Gabriela y Luis. La epidemia de viruela ya había matado también a Luis, el gran delfín y al emperador José I, al mismo tiempo.

En 1721, Leopoldo también se convirtió en el heredero del Ducado de Teschen, que se le dio a su padre en compensación por derecho materno, que el emperador Carlos VI había tomado y entregado a sus aliados, los Duques de Saboya.

Vida posterior 
Al año siguiente, en 1722, su padre lo proclamó capaz de presidir las juntas en su ausencia. El príncipe de 15 años es observado como un joven superdotado, y es el orgullo de su familia, incluyendo el de su madre, la duquesa Isabel Carlota.

A pesar de la sensibilidad con el imperio francés, en octubre de ese mismo año, su padre Leopoldo envía a su esposa e hijos a asistir a la coronación del rey Luis XV, de 12 años. Leopoldo Clemente y sus hermanos llegaron a conocer a su abuela, la duquesa viuda Isabel Carlota del Palatinado. La duquesa quedó impresionada por la altura de su nieto, y en una carta lo describió como un gigante.

Muerte 
En 1723 cuando estaba a punto de salir para Viena para llevar a cabo sus estudios bajo la custodia de Carlos VI, y para forjar una alianza de Habsburgo-Lorena a través de un matrimonio con la archiduquesa María Teresa, Leopoldo se enferma de viruela. Poco después, el príncipe murió en el castillo de Lunéville. La muerte del joven príncipe dejó a su familia desolada, sobre todo a su madre, quién había perdido a 10 de los 14 hijos que  trajo al mundo. Su hermano menor, Francisco I se convirtió en el heredero y más tarde se casó con María Teresa I heredera y futura reina reinante de Hungría y Bohemia.

Nacido en abril de 1707, y muerto en junio de 1723 a la edad de 16 años y dos meses, Leopoldo Clemente ha sido llamado "Príncipe de la primavera".

Ancestros

Referencias 

Casa de Lorena
Casa de Austria
Nobleza de Austria
Nobles de Austria del siglo XVIII
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Fallecidos por viruela